Annan River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Annan River (vattendrag), Queensland, 
 Annan River (naturreservat), Queensland, Cook, 

Robotskapade Australienförgreningar